Soho, SOHO ou SoHo pode referir-se a:

Lugares
 Soho - área na Região de Londres, Inglaterra.
 SoHo - bairro de Manhattan, Nova Iorque, Estados Unidos.

Outros
 Solar and Heliospheric Observatory - sonda espacial não-tripulada.

Desambiguação